Gilgo Beach ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Gilgo Beach (Ort), Ort im Suffolk County, Bundesstaat New York 
 Gilgo Beach (Strand), Strand im Suffolk County, Bundesstaat New York 
 West Gilgo Beach, Ort im Suffolk County, Bundesstaat New York